Unie Vrijzinnige Verenigingen (België)
 algemene sportvereniging UVV (asv UVV)
 de voetbalafdeling hiervan: Utrechtse Voetbal Vereniging
 Unie van Vrijwilligers (Nederland)
 UVV '40, een voetbalclub uit Ulvenhout
 UVV Albatross, een voetbalclub uit Ugchelen